Зарубинцы — топоним:

Украина 

 Житомирская область
 Зарубинцы — село,  Андрушёвский район
 Тернопольская область
 Зарубинцы — село,  Збаражский район
 Зарубинцы — село,  Подволочисский район
 Черкасская область
 Зарубинцы — село,  Монастырищенский район
 Зарубинцы — бывшее село (ныне урочище) в Каневском районе, частично затопленное Каневским водохранилищем. Близ него находился Заруб — город Древней Руси XI—XIII веков. На окраине села В. В. Хвойкой был исследован эпонимный могильник, давший название Зарубинецкой культуре.